Bilalović est un patronyme bosniaque composé du prénom Bilal et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Bilal »).

Il est porté notamment par :
 Sabahudin Bilalović (1960–2003), joueur de basket-ball bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque